Hotovlje (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH
 Hotovlje (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH